Жирковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Демянском районе Новгородской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Жирково.

География 
Территория сельского поселения расположена на юго-востоке Новгородской области, к западу от Демянска. По территории сельского поселения протекают реки Пола, Явонь, Чернорученка и Волочья.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области».

С 12 апреля 2010 года в состав поселения вошли Великозаходское сельское поселение (деревни Аннино, Великий Заход, Висючий Бор, Заря, Игнатицы, Каменка, Клёнка, Клуксово, Ковры, Корпово, Костьково, Красная, Маслино, Михалёво, Нарезка, Новый Брод, Новое Сохново, Охрино, Пахино, Подновинка, Приволье, Старый Брод, Тоболка, Хахили, Хмели, Цемена, Ямник) и Тарасовское сельское поселение (Новгородская область) (деревни Березник, Болдыри, Борок, Высокуша, Вязовня, Головково, Ермаково, Заболотье, Игожево, Икандово, Леониха, Меглино, , Пеньково, Придорожная, , Тарасово).

На основании решения Совета депутатов Жирковского сельского поселения № 128 от 28 ноября 2012 «Об упразднении статуса населённого пункта Жирковского сельского поселения Демянского района» и постановления Новгородской областной Думы № 407-5ОД от 26 декабря 2012 года «Об упразднении статуса населённых пунктов Жирковского поселения Демянского района» был упразднён статус населённых пунктов деревни Аннино, деревни Новые Ладомири в связи с утратой ими признаков населённых пунктов. Законом Новгородской области № 216-ОЗ от 1 марта 2013 года деревни Аннино и Новые Ладомири были исключены из состава Жирковского сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Демянского района
Сельские поселения Новгородской области